Sicily kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sicilien (ö), 
 Sicilien, region,

USA 

 Sicily (ö i USA), Pennsylvania, Lancaster County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar